El término Keiko puede referirse a:

 Keiko (1976-2003), orca conocida por su participación en la saga de las películas Liberen a Willy (Free Willy).
 Keiko Agena, actriz estadounidense.
 Keiko Aizawa (n. 1963), seiyū japonesa.
 Keiko Fujimori (n. 1975), administradora de empresas y política peruana.
 Keiko Kitagawa (n. 1986), actriz japonesa.
 Keiko Komuro (n. 1972), cantante japonesa.
 Keiko Han (n. 1963), seiyū japonesa.
 Keiko Takemiya (n. 1950), dibujante de manga japonesa.
 Keikō, duodécimo emperador del Japón.